Giovanni Carrara (1806-1850), archeologo
Giovanni Carrara (1885-1965), politico
Giovanni Carrara, giocatore di baseball italo-venezuelano